Brausewetter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Brausewetter (1838–1914), preußischer Generalmajor
 Artur Brausewetter (1864–1946), deutscher Schriftsteller und Theologe
 Benno Brausewetter (1869–1965), österreichischer Industrieller und Zivilingenieur
 Charles Brausewetter (1857–n.a.), österreichischer Industrieller
 Ernst Brausewetter (1863–1904), deutscher Übersetzer
 Frieda Brausewetter (1875–1966), Geburtsname der Schriftstellerin Frieda Magnus-Unzer
 Hans Brausewetter (1899–1945), deutscher Schauspieler
 Martin Brausewetter (* 1960), österreichischer Künstler
 Max Brausewetter (1867–1916), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Otto Brausewetter (1835–1904), deutscher Maler
 Renate Brausewetter (1905–2006), deutsche Schauspielerin
 Richard Brausewetter (1866–1916), deutscher Offizier und Schriftsteller
 Victor Brausewetter (1813–1889), deutsch-österreichischer Architekt und Industrieller
 Viktor Brausewetter (1845–1926), österreichischer Industrieller